Enwor bezeichnet

 einen Fantasy-Romanzyklus von Wolfgang Hohlbein und Dieter Winkler, siehe Enwor-Saga
 ein Herzogenrather Wasser- und Energieversorgungsunternehmen, die enwor - energie & wasser vor ort GmbH